Botești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Botești (Câmpeni), Dorf im Kreis Alba
 Botești (Scărișoara), Dorf im Kreis Alba
 Botești (Zlatna), Dorf im Kreis Alba
 Botești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Botești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Botești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Botești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș

Siehe auch: Boțești